Daxue oder Da Xue steht für:

 Daxue Shan, ein Gebirge in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxue Shan (Yunnan), ein Gebirge in der chinesischen Provinz Yunnan
 Das Große Lernen (chinesisch Dà Xué), ein Buch des Konfuzianismus
 Daxue, eine Jahreseinteilung des chinesischen Kalenders